Nietz ist der Nachname folgender Personen:

 Johann Nietz (1803–1873), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Klaus Nietz (* 1943), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher